Ray Crawford est un nom porté par :

  (1916-1966), pilote automobile américain.
 Ray Crawford (1924-1997), guitariste de jazz américain.
 Ray Crawford (1936-), footballeur anglais.